Cette page contient les pages d'homonymie de Gerbais et Gerbaix.

Toponyme 

 Gerbaix, une commune française.

Patronyme 

Les membres de la famille Gerbais de Sonnaz sont connus sous la forme française et la forme italienne de leurs noms. Le nom de famille s'écrit Gerbais de Sonnaz dans la forme française et Gerbaix de Sonnaz dans la forme italienne.

 Famille Gerbais de Sonnaz, une famille noble originaire de Savoie Propre ;
 Alphonse Gerbais de Sonnaz (1796-1882), un militaire et homme politique savoyard ;
 Charles-Albert Gerbais de Sonnaz (1839-1920), un diplomate et homme politique italien ;
 Joseph Gerbais de Sonnaz (1828-1905), un militaire et homme politique italien ;
 Hector Gerbais de Sonnaz (1787-1867), un général, homme politique et sénateur sarde ;
 Hippolyte Gerbais de Sonnaz (1783-1871), un militaire et homme politique savoyard ;
 Maurice Gerbais de Sonnaz (1816-1892), un militaire et homme politique italien ;
 Jean Gerbais (1622-1692), prêtre et théologien catholique, professeur et recteur de l'université de Paris ;
 Pierre Gerbais (?-1391 ou 1392), officier savoyard, trésorier général de Savoie.

 Famille Gerbaix de Sonnaz, une famille noble originaire de Savoie Propre ;
 Alphonse Gerbaix de Sonnaz (1796-1882), un militaire et homme politique savoyard ;
 Carlo Alberto Gerbaix de Sonnaz (1839-1920), un diplomate et homme politique italien ;
 Giuseppe Gerbaix de Sonnaz (1828-1905), un militaire et homme politique italien ;
 Hector Gerbaix de Sonnaz (1787-1867), un général, homme politique et sénateur sarde ;
 Hippolyte Gerbaix de Sonnaz (1783-1871), un militaire et homme politique savoyard ;
 Maurizio Gerbaix de Sonnaz (1816-1892), un militaire et homme politique italien.